La  peut désigner :
 la , un convoi de colons et de condamnés britanniques parti à destination de l'Australie en 1791 ;
 la Luftflotte 3,  de la Luftwaffe allemande pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 la Troisième flotte des États-Unis, active depuis 1943 ;
 la , active de 1903 à 1944.